Maximilian Philipp, né le , est un footballeur allemand qui évolue en tant qu'attaquant au Werder Brême, en prêt du VfL Wolfsburg.

Biographie 
Philipp commence sa carrière dans le club de sa ville natale, le Hertha BSC. En 2008, il rejoint le Tennis Borussia Berlin.

SC Freiburg 
En 2012, il signe avec le SC Fribourg. Le , il effectue ses premiers débuts en Bundesliga, lors d'un match contre le VfB Stuttgart en remplaçant Felix Klaus à la  minute.

Avec cette équipe, il inscrit huit buts en deuxième division lors de la saison 2015-2016, et neuf buts en première division, lors de la saison 2016-2017.

Borussia Dortmund 
Le , Philipp signe un contrat avec le Borussia Dortmund jusqu'en 2022.

Statistiques

Palmarès 
 SC Fribourg
 Champion d'Allemagne de deuxième division en 2016.

 Allemagne espoirs 
 Vainqueur l'Euro espoirs 2017.

Références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Joueur du SC Fribourg
Joueur du Borussia Dortmund
Joueur du FK Dynamo Moscou
Joueur du VfL Wolfsburg
Joueur du Werder Brême
Naissance en mars 1994
Naissance à Berlin